Enrique Iglesias - conjunto del nombre propio Enrique y el apellido Iglesias - puede referirse a:

Música 
 Enrique Iglesias Preysler (1975-), cantante español.
Álbumes
 Enrique Iglesias (1995), álbum de estudio.
 Enrique (1999), álbum de estudio.
 Enrique Iglesias: 95/08 éxitos (2008), álbum de grandes éxitos.

Política 
 Enrique Iglesias García (1930-), economista, político y escritor uruguayo.